Koronos – król Lapitów w Tesalii, syn Kajneusa
 Koronos – syn Apollona, ojciec Lamedonta
 Koronos – syn Tersandra, założyciel Koronei

Przypisy

Bibliografia